Юртово — название населённых пунктов:
 Юртово — посёлок в Мензелинском районе Республики Татарстан.
 Юртово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.